Веверица:
 Веверица (село) — село в Унгенском районе Молдавии
 Веверица (денежная единица) — самая мелкая денежная единица Древней Руси